Delporte es un apellido que tiene origen en Bélgica y en el norte de Francia, y que puede hacer referencia a:

 Eugène Joseph Delporte (1882-1995), astrónomo belga conocido por sus múltiples descubrimientos de asteroides.
 Ludovic Delporte (1980-), exfutbolista francés que jugaba de centrocampista, y cuyo último equipo fue el Angers SCO.
 Yvan Delporte (1928-2007),  escritor de historietas belga, editor en jefe de la revista Spirou entre 1955 y 1968.

Otros casos relativos a epónimos 
 Delporte (cráter), cráter de impacto situado en la cara oculta de la Luna.